Teba kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Thebe (Egypten), Luxor,

Spanien 

 Teba (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Teba (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar